Endgame — шостий студійний альбом американської групи Rise Against, який був випущений 15 березня 2011 року.

Список композицій

Учасники запису 
Rise Against
 Тім Макілрот — вокал, ритм-гітара
 Джо Прінсайп — бас-гітара, бек-вокал
 Брендон Барнс — ударні
 Зак Блер — гітара, бек-вокал

Примітки 

Альбоми Rise Against
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Geffen Records